Il campionato di Serie D 1971-1972 fu la ventiduesima edizione del campionato interregionale di calcio di quarto livello disputata in Italia.

Stagione

Novità 
La normativa F.I.G.C. in vigore dalla stagione sportiva 1971-1972 stabiliva che, in caso di assegnazione di un titolo sportivo (promozione o retrocessione), alla fine del campionato si sarebbe dovuto:
 disputare una gara di spareggio in campo neutro in caso di attribuzione del primo posto in classifica;
 non disputare una gara di spareggio ma prendere in considerazione la differenza reti generale in caso di una o più società da classificare per stabilire una o più società retrocedente(i) in categoria inferiore.
Tutti i pari merito in cui non si doveva attribuire un titolo sportivo non sono da regolarsi con la differenza reti generale ovvero: tutte le altre squadre a pari punti vanno considerate classificate a pari merito con la posizione di classifica più alta senza considerare la differenza reti anche se i giornali la prendono in considerazione e la evidenziano.
L'"Almanacco illustrato del calcio" ha correttamente pubblicato nelle proprie classifiche finali i pari merito per le squadre non in zona promozione e retrocessione.

Aggiornamenti 
L'Omegna, l'Associazione Calcio Carpi e il Quarrata sono stati riammessi al campionato di Serie D, dalla Lega Nazionale Semiprofessionisti.

Girone A

Classifica finale 
La Gaviese é una società di Gavi (AL).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1972-1973.
      Retrocesso in Promozione 1972-1973.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti, ma:
spareggio in caso di pari punti fra le promuovende;
in caso di pari punti fra le retrocedende, retrocessa la squadra con peggiore differenza reti.

Note:
Il Rapallo, retrocesso a seguito dello spareggio con l'ex aequo Ivrea, ha dovuto giocare l'incontro perché con i piemontesi condivideva anche la stessa differenza reti.

Risultati

Spareggio salvezza 
Lo spareggio si rese necessario vista, oltre che la parità di punti anche quella delle differenza reti.

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1972-1973.
      Retrocesso in Promozione 1972-1973.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti, ma:
spareggio in caso di pari punti fra le promuovende;
in caso di pari punti fra le retrocedende, retrocessa la squadra con peggiore differenza reti.

Risultati

Spareggio promozione

Girone C

Classifica finale 
L'Oltrisarco era una società di Bolzano, l'Alense di Ala (TN).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1972-1973.
      Retrocesso in Promozione 1972-1973.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti, ma:
spareggio in caso di pari punti fra le promuovende;
in caso di pari punti fra le retrocedende, retrocessa la squadra con peggiore differenza reti.

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1972-1973.
      Retrocesso in Promozione 1972-1973.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti, ma:
spareggio in caso di pari punti fra le promuovende;
in caso di pari punti fra le retrocedende, retrocessa la squadra con peggiore differenza reti.

Girone E

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1972-1973.
      Retrocesso in Promozione 1972-1973.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti, ma:
spareggio in caso di pari punti fra le promuovende;
in caso di pari punti fra le retrocedende, retrocessa la squadra con peggiore differenza reti.

Risultati

Spareggio promozione

Girone F

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1972-1973.
      Retrocesso in Promozione 1972-1973.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti, ma:
spareggio in caso di pari punti fra le promuovende;
in caso di pari punti fra le retrocedende, retrocessa la squadra con peggiore differenza reti.

Girone G

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1972-1973.
      Retrocesso in Promozione 1972-1973.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti, ma:
spareggio in caso di pari punti fra le promuovende;
in caso di pari punti fra le retrocedende, retrocessa la squadra con peggiore differenza reti.

Girone H

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1972-1973.
      Retrocesso in Promozione 1972-1973.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti, ma:
spareggio in caso di pari punti fra le promuovende;
in caso di pari punti fra le retrocedende, retrocessa la squadra con peggiore differenza reti.

Note:
L'Audace Cerignola ha scontato 1 punti di penalizzazione.

Girone I

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1972-1973.
      Retrocesso in Promozione 1972-1973.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti, ma:
spareggio in caso di pari punti fra le promuovende;
in caso di pari punti fra le retrocedende, retrocessa la squadra con peggiore differenza reti.

Note

Bibliografia 

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
1971